Bonanza kan være forskellige ting:
 Brødrene Cartwright (eng. Bonanza)
 DR Bonanza - et website under dr.dk med arkiv over en stor del af Danmarks Radio's egenproduktion.